Haggard steht für:
 einen Zerstörer der Fletcher-Klasse, siehe USS Haggard (DD-555)
 eine Metal-Band, siehe Haggard (Band)
 einen Film, siehe Haggard (Film)
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Haggard (Kansas)

Haggard ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Haggard (* 1971), südafrikanischer Tennisspieler
 Daisy Haggard (* 1978), britische Schauspielerin
 H. Rider Haggard (1856–1925), britischer Schriftsteller und Vertreter des englischen Abenteuerromanes
 Merle Haggard (1937–2016), US-amerikanischer Country-Musiker 
 Patrick Haggard, britischer Neurowissenschaftler
 Piers Haggard (1939–2022), britischer Film- und Fernsehregisseur
 Ted Haggard (* 1956), US-amerikanischer evangelikaler Prediger
 William S. Haggard (1847–1911), US-amerikanischer Politiker